Termenul „Teltow” se poate referi la:

Teltow, comună din landul Brandenburg, Germania.
Teltow (regiune) cu o cultură specifică și ca relief un platou în Brandemburg